Le point-virgule peut désigner :
 le point-virgule, le signe de ponctuation utilisé à la fin de cette phrase ;
 le théâtre du Point-Virgule, une salle de spectacles située à Paris ;
 Point virgule, un film TV de Jean Dasque réalisé en 1963 ;
 Point-virgule, une œuvre de Simenon.